Маурисио:

 Маурисио — мужское имя.
 Маурисио Очманн (род. 1977) — мексиканский актёр армянского происхождения.
 Маурисио Фернандес (род. 1987) — колумбийский пловец в ластах.

См. также 
 Маурисио и Силва, Вендел Жералдо